NetPositive (он же Net+) — «родной» браузер BeOS.

Разработчик — Be Inc. Частично поддерживает HTML 3.2, в версии 3 была добавлена частичная поддержка JavaScript. Java и CSS не поддерживаются. Сообщения об ошибке браузером выдавались в виде хайку (хокку) — нерифмованых японских трехстиший. В честь этой особенности теперь названа открытая BeOS-совместимая ОС Haiku.

Развился на основе самого первого, простейшего HTML-браузера для BeOS, под названием Orb, который был создан разработчиками для удобного чтения документации в html-формате.

В соответствии со стандартами, NetPositive отображает фон HTML-страниц по умолчанию серым цветом. 

После кончины Be Incorporated в сети появился проект NetOptimist. Данный проект предполагает создание аналога Net+, с поддержкой современных технологий, при этом не нагромождённого огромным количеством функций. Финальная версия так и не вышла, а последняя новость была в 2002 году.

Альтернативой этому браузеру на платформе BeOS стали перенесённые на неё браузеры Arora, NetSurf, Opera и Firefox (последний официально не поддерживается на этой платформе), а также WebPositive, нативный браузер, основанный на технологии WebKit, находящийся пока на очень ранней стадии разработки.

Примечания

Ссылки 
 Сообщения об ошибках в стиле NetPositive
 Страничка, посвящённая Orb

BeOS
Браузеры